

Pessoas 
 Jesse McCartney
 Kelly McCartney
 Linda McCartney
 Paul McCartney
 Stella McCartney

Outros 
 4148 McCartney
 McCartney (álbum)
 McCartney II
Ou ainda:
 Lúcia McCartney - um livro de contos

Desambiguações de sobrenomes